Первый дивизион 1957/1958 — 55-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 1 сентября 1957 года и закончился 11 мая 1958 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1957/1958
Бельгия
Бельгия
1957 год в Бельгии
Спорт в Бельгии в 1958 году